Revolution — одиннадцатый студийный альбом швейцарской готик-метал-группы Lacrimosa. Его выпуск состоялся 7 сентября 2012 года на лейбле . В записи этого диска были заняты музыканты из групп Kreator, Accept и Evil Masquerade, а также филармонический оркестр. Стилистически альбом представляет собой смесь ориентированного на гитары хеви-метала и оркестровой музыки.

История 
Весной 2012 года через официальный сайт группы и страницы Lacrimosa в социальных сетях Тило Вольфф сообщил о том, что альбом, над которым он в то время работал, будет называться Revolution и выйдет в сентябре. Окончательную дату выхода диска — 7 сентября  Вольфф опубликовал в начале июня, отметив, что, в зависимости от обстоятельств, в разных странах продажи Revolution могут начаться позже. Тогда же он назвал имена приглашённых музыкантов, принявших участие в записи альбома: гитарист Миланд Петроцца из группы Kreator и ударник Accept Штефан Шварцман. 27 июля была опубликована обложка альбома.

Список композиций альбома стал известен 11 августа. Всего на диске, как и на Sehnsucht, представлено 10 треков, продолжительность которых составляет от 46-ти секунд  до 11-ти минут . На заглавную композицию альбома 15 ноября вышел клип, снятый месяцем ранее на берлинском концерте Lacrimosa.

Автором обложки Revolution является художник Штелио Диамантопоулос, создавший для Lacrimosa обложки всех её предыдущих полноформатных и концертных альбомов.

Реакция на альбом

Критика 
Журнал Sonic Seducer отметил характерный для Lacrimosa широкий диапазон стилей, назвав звук на диске местами «неотшлифованным». В более обстоятельном обзоре издания Powermetal.de говорится, что по содержанию альбом необычайно прямолинеен по меркам Lacrimosa. Рецензент сайта выделил игру приглашённого гитариста Миланда Петроццы и раскритиковал английский Тило Вольффа в песне «This Is the Night». Однако, по его словам, «настоящей революцией» стало то, что на пластинке представлена музыка для широкой публики, не отрицающая при этом музыкальные истоки и идеалы Lacrimosa. Журнал Orkus в номере за октябрь 2012 года выбрал Revolution альбомом месяца. В своей рецензии издание обращает внимание читателей на контраст между привычным звучанием Lacrimosa и резкостью, прямолинейностью текстов новой работы группы.

Позиции в чартах 
Revolution дебютировал в еженедельном немецком музыкальном чарте на 35-й позиции.

Тур 
Европейский тур Lacrimosa в поддержку Revolution начался 23 сентября 2012 года с концерта в польской столице Варшаве. В ходе гастролей группа выступила в Австрии, Германии, Польше, Чехии и Швейцарии. Последний концерт в рамках тура прошёл 16 октября в Гамбурге. 18 и 19 января 2013 года группа выступила в Испании, в Мадриде и Барселоне соответственно.

Мировой Revolution-тур стартовал в марте 2013 года. Первым выступлением Lacrimosa в рамках тура стало шоу 21 марта в Санкт-Петербурге, за которым последовало ещё пять российских концертов и один украинский — 30 марта в Киеве. В апреле группа дала два концерта в Китае и впервые выступила в Южной Корее, после чего провела серию концертов в Латинской Америке, пять из которых состоялись в Мексике, два — в Аргентине и по одному — в Гватемале, Колумбии, Эквадоре, Чили и Бразилии.

Список композиций 
Музыка и слова всех композиций сочинены Тило Вольффом, кроме «If the World Stood Still a Day», текст которой написан Анне Нурми, а музыка — совместно Нурми и Вольффом.

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Lacrimosa
Альбомы на немецком языке
Альбомы Hall of Sermon